Julián García puede referirse a:

 Julián García Núñez (1875-1944), arquitecto argentino representante del modernismo catalán;
 Julián García Sainz de Baranda (1888-1970), juez e historiador español;
 Julián García San Miguel (1841-1911), político español - ministro de Gracia y Justicia (durante 1901-1902);
 Julián García Sánchez (1919-1998), historiador español;
 Julián García Torres (1980-), jugador de voleibol español;
 Julián García Valverde (1946-), político español - Ministro de Sanidad y Consumo (durante 1991–1992);
 Julián García Vargas (1945-), economista y político español - Ministro de Sanidad y Consumo (durante 1986–1991) y de Defensa (durante 1991-1995).

en:Julián García